Als INOX-Wagen werden mehrere Personenwagen-Serien der französischen Staatsbahn SNCF bezeichnet. Die Bezeichnung leitet sich aus dem französischen acier inoxydable „Rostfreier Stahl“ ab, dem Material, das für die Wagenkasten verwendet wurde, die aus Blechen mit dem von Budd entwickelten Punktschweißverfahren zusammengefügt wurden. In Frankreich hatte nur die Firma Carel & Fouché die Rechte um dieses Verfahren für den Bau von Eisenbahnfahrzeugen anzuwenden. 

Es wurden folgende Serien für die SNCF gebaut:

 die INOX-DEV-Wagen, die von 1950 bis 1970 beschafft wurden
 die INOX-TEE-Wagen, die ab 1964 beschafft wurden

Schienenfahrzeug (Carel & Fouché)